Сан-Лоренсо ( — Святой Лаврентий):

 Сан-Лоренсо — департамент, провинция Санта-Фе, Аргентина.
 Сан-Лоренсо — департамент в Аргентине в составе провинции Чако. 
 Сан-Лоренсо — город в Парагвае.
 Сан-Лоренсо — город в Гондурасе.
 Сан-Лоренсо — город в Сальвадоре, в департаменте Сан-Висенте.
 Сан-Лоренсо — посёлок в штате Чиуауа, Мексика.
 Сан-Лоренсо-Теночтитлан — деревня в штате Веракрус, Мексика. В деревне находятся руины ольмекского города.
 Сан-Лоренсо — муниципалитет в Испании, на острове Мальорка.
 Сан-Лоренсо (гора, Испания)
 Сан-Лоренсо (гора, Чили)
 Сан-Лоренсо (остров, Перу)

 «Сан-Лоренсо де Альмагро» (или просто «Сан-Лоренсо») — футбольный клуб из Буэнос-Айреса, Аргентина.
 «Сан-Лоренсо» — мини-футбольный клуб из Буэнос-Айреса, Аргентина.

Составные названия:
 Сан-Лоренсо-де-Калатрава — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Сан-Лоренсо-де-ла-Паррилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.
 Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль — город и муниципалитет в Испании, входит в состав автономного сообщества Мадрид.

См. также